Amerikai Egyesült Államok
 Piney Woods (Michigan)
 Piney Woods (Mississippi)